John Harkins ist der Name folgender Personen:

* John Harkins (Baseballspieler) (1859–1940), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Harkins (Fußballspieler, 1881) (1881–1916), schottischer Fußballspieler
 John Harkins (Fußballspieler, 1909) (1909–??), schottischer Fußballspieler
 John Harkins (Schauspieler) (1932–1999), US-amerikanischer Schauspieler